Xyloplax är ett släkte av sjöstjärnor. Xyloplax ingår i ordningen Xyloplacidae, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. 

Xyloplax är enda släktet i ordningen Xyloplacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Xyloplax